bł. Joachim (zm. 1260) – dominikanin, męczennik z Sandomierza
 bł. Joachim Hirayama (zm. 1622) – japoński męczennik
 bł. Joachim Ferrer Adell (1879–1936) – hiszpański kapucyn, męczennik
 bł. Joachim Vilanova Camallonga (1888–1936) – hiszpański ksiądz, męczennik
 bł. Joachim Seńkiwski (1896–1941) – duchowny greckokatolicki, męczennik
 bł. Joachim Prats Baltueña (1915–1936) – hiszpański dominikanin, męczennik

Zobacz też:
 Święty Joachim (ujednoznacznienie)